Чемпионат Европы по гандболу среди девушек до 19 лет () — чемпионат Европы по гандболу, в котором принимают участие национальные сборные, составленные из девушек не старше 19 лет. Чемпионаты контролируются Европейской гандбольной федерацией и проходят каждые два года. Первый чемпионат состоялся в 1996 году под именем Чемпионат Европы по гандболу среди юниорок (), современное название он получил в 2004 году. С 2007 года турнир проводится каждый нечётный год.

Турнир является квалификационным к чемпионату мира среди девушек до 20 лет.

Все чемпионаты

Медальный зачёт

См. также 
 Чемпионат Европы по гандболу среди юношей до 20 лет
 Чемпионат Европы по гандболу среди женщин

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Европейской гандбольной федерации